Lux perpetua steht für:

 Lux perpetua, lateinisch für Ewiges Licht
 Lux Perpetua (Band), polnische Band